Wurlitzer steht für:
 Wurlitzer (ORF), Fernsehsendung
 Wurlitzer Electric Piano, elektromechanisches Piano
 Herbert Wurlitzer Manufaktur für Holzblasinstrumente GmbH, deutscher Hersteller von Klarinetten
 Rudolph Wurlitzer Company, US-amerikanischer Hersteller von Jukeboxen und Musikinstrumenten
 Wurlitzer, Einwohner von Wurlitz, Ortsteil von Rehau, Bayern

Wurlitzer ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Wurlitzer (1888–1984), deutscher Klarinettenbaumeister
 Rudolph Wurlitzer (Franz Rudolph Wurlitzer; 1831–1914), deutschamerikanischer Unternehmer
 Rudy Wurlitzer (Rudolph Wurlitzer; * 1937/1938), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor 
 Uwe Wurlitzer (* 1975), deutscher Politiker (AfD)